La Présentation de Jésus au Temple par Marie et Joseph est un événement relaté dans l'Évangile selon Luc.
Il a également fait l'objet de créations artistiques :
 La Présentation au Temple, une icône de la fin du  originaire de Novgorod en Russie
 La Présentation au Temple, peinture de Andrea Mantegna (années 1450)
 La Présentation au Temple, peinture de Simon Vouet (années 1640).
Voir aussi : Fête de la Présentation de Jésus au Temple

La Présentation de Marie au Temple par Anne et Joachim est également le sujet d'œuvres artistiques :
 La Présentation de la Vierge au Temple, peinture de Cima da Conegliano (années 1490)
 La Présentation de Marie au Temple, peinture de Titien (années 1530)

Homonymie de titre